Buel ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buel (Kentucky)
 Buel (New York)
 Buel Township (Michigan)

Buel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander W. Buel (1813–1868), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Buel (1778–1839), US-amerikanischer Drucker, Zeitungsbesitzer, Richter und Politiker
 Kenean Buel (~1873–1948), US-amerikanischer Regisseur

Buel ist Teil folgender Firmierungen:

 Buel Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Büel
 Bühl
 Büll